Стів Каспер (,  28 вересня 1961, Сен-Ламбер) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника. Згодом — хокейний тренер.

Провів понад 900 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1977 року в ГЮХЛК.

1980 року був обраний на драфті НХЛ під 81-м загальним номером командою «Бостон Брюїнс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 14 років, захищав кольори команд «Бостон Брюїнс», «Лос-Анджелес Кінгс», «Філадельфія Флаєрс» та «Тампа-Бей Лайтнінг».

Загалом провів 915 матчів у НХЛ, включаючи 94 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Тренерська робота 
22 липня 1994 очолив клуб АХЛ «Провіденс Брюїнс».

1995 року розпочав тренерську роботу в НХЛ, робота обмежилась з командою «Бостон Брюїнс».

Нагороди та досягнення 
 Приз Франка Селке — 1982.

Статистика

Тренерська статистика

Посилання 
 

канадські хокеїсти
канадські хокейні тренери
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Лос-Анджелес Кінгс»
Хокеїсти «Філадельфія Флайєрс»
Хокеїсти «Тампа-Бей Лайтнінг»
Тренери «Бостон Брюїнс»
Задрафтовані «Бостон Брюїнс»